Владимир Майборода:
 Майборода, Владимир Дмитриевич (1910—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Майборода, Владимир Яковлевич (1854—1917) — русский оперный певец, бас.